Ähnlichkeitsprinzip steht für

einen zentralen Grundsatz der Homöopathie, siehe Homöopathie / Ähnlichkeitsprinzip
die Ähnlichkeit von sozialen Interaktionspartnern, siehe Reziproke Zuneigung und Attraktivität
ein wesentliches Gesetz der Gestaltpsychologie, siehe Gesetz der Ähnlichkeit